Георгий Георгиевич Гоцири́дзе (, 1910—1977) — советский архитектор. Лауреат двух Сталинских премий (1950, 1951). Участник Великой Отечественной войны, командир 62-го отдельного гвардейского  сапёрного батальона 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й армии Воронежского фронта, Герой Советского Союза.

Биография 

Родился 1 (14 ноября) 1910 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия) в рабочей семье. Грузин. В 1934 году окончил Тбилисский инженерно-строительный институт. Член Союза архитекторов СССР с 1935 года. Член ВКП(б) с 1940 года. Трудился строителем-архитектором в Москве.

В июле 1941 года был мобилизован в Красную Армию. В 1942 году окончил ускоренный курс Военно-инженерной академии. С сентября 1942 года в действующих частях.

Ушёл в запас в 1945 году в звании подполковника. Проживал в Москве, работая главным архитектором Московской области. Умер 1 мая 1977 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (участок № 1).

История подвига 
Гвардии майор Георгий Гоциридзе особо отличился во время форсирования Днепра севернее города Канев Черкасской области Украины.

28 сентября 1943 года Гоциридзе лично произвёл разведку берега и определил точки для переправы через реку в наиболее неожиданных для врага местах.

Благодаря инициативным и решительным действия сапёров под командованием гвардии майора Гоциридзе, а также личным качествам самого комбата, батальон Гоциридзе помог частям 3-го гвардейского механизированного корпуса успешно переправиться через Днепр, захватить и впоследствии значительно расширить плацдарм.

Награды и премии 
 25 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии майору Гоциридзе Г. Г. было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» за номером 1245 и ордена Ленина.
 три ордена Ленина
 орден Отечественной войны I степени
 орден Отечественной войны II степени (21.3.1943)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды (9.9.1943; был представлен к ордену Отечественной войны I степени)
 медали
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за создание и внедрение в производство новых видов цемента
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за разработку и осуществление строительства железобетонного сооружения высокой точности

Литература 
 Герои огненных лет. Книга 4. М.: Московский рабочий, 1980.
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М.: Воениз., 1987.
 Цкитишвили К. В., Чинчилакашвили Т. Г. Герои Советского Союза из Грузии. Тб, 1981.

Примечания

Ссылки 
 

Члены КПСС
Сапёры Великой Отечественной войны
Похороненные на Троекуровском кладбище
Архитекторы СССР
Члены Союза архитекторов СССР